Machu (Gansu), ook Maqu, een district in de provincie Gansu, China
MACHU-project (MAnaging Cultural Heritage Underwater), een EU-project voor onderwater-erfgoed